ФК «Болонья» в сезоні 1930—1931 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Підсумкова таблиця

Матчі

Статистика

Товариські матчі 
 31-08-1930, СПАЛ — Болонья — 1-3
 07-09-1930, Болонья — СПАЛ — 7-0
 14-09-1930, Про Патрія — Болонья — 0-1
 21-09-1930, Болонья — Пістоєзе — 5-1
 08-10-1930, Болонья — Палермо — 3-1
 28-10-1930, Болонья — Anconetana — 7-0
 04-11-1930, Болонья — Форлі — 3-1
 25-12-1930, Болонья — Славія (Прага) — 2-0
 28-12-1930, Болонья — Фюрт — 3-1 (? — Краус)
 01-01-1931, Болонья — Ференцварош — 2-4 (Делла Валле, Пітто — Тольді, Кохут, Турай, Танкош)
 06-01-1931, Палермо — Болонья — 2-1
 22-02-1931, Удінезе — Болонья — 3-6
 19-03-1931, Ровіго — Болонья — 3-11
 29-03-1931, Болонья — Верона — 4-2
 12-04-1931, Сереніссіма Венеція — Болонья — 2-3
 19-04-1931, Болонья — Падова — 3-0
 04-05-1931, Анконетана — Болонья — 0-2
 14-05-1931, Парма — Болонья — 1-9
 17-05-1931, Болонья — Парма — 9-0
 24-06-1931, Персічетана — Болонья — 2-7

Посилання 
 
 
 

1930–1931
Болонья